Ашка́н Дежага́ (; ) — иранско-немецкий футболист, полузащитник клуба «Фулад» и сборной Ирана.

Клубная карьера 
Ашкан Дежага родился в Тегеране. Его семья переехала в Берлин, когда будущему футболисту был год. В 16 лет Ашкан получил немецкое гражданство и, соответственно, право выступать за сборную Германии.

Свою карьеру Дежага начал, играя за клуб «Райникендорф». В 1999 году он перешёл в «Теннис-Боррусию», где долго не задержался и через год отправился в берлинскую «Герту». В молодёжной команде «Герты» Дежага играл 4 года, а в возрасте 18 лет дебютировал в Бундеслиге. Первый матч там молодой нападающий провёл против Бохума, выйдя на замену на 85 минуте и став самым молодым игроком, когда-либо ранее игравшим за клуб с момента его основания в 1892 году. В первые 2 года Дежага появлялся на полях первой бундеслиги всего 4 раза. В регионаллиге, где выступала Герта II, успехи Ашкана гораздо солиднее: в сезоне 2005/06 стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 12 голов.

В 2007 году Дежага переехал в «Вольфсбург», где под руководством нового тренера Феликса Магата стал регулярно появляться на поле в стартовом составе. За первый сезон забил 8 голов, став одним из лучших бомбардиров клуба. «Вольфсбург» занял пятое место в Бундеслиге, что стало лучшим достижением клуба за всю историю. В следующем сезоне Ашкан оказался куда менее продуктивным, но волки усилиями Эдина Джеко, Графите и Звездана Мисимовича стали чемпионами Германии.

В последний день летнего трасферного окна 2012/13 Ашкан переходит в лондонский «Фулхэм». После вылета «Фулхэма» из АПЛ по итогам сезона 2013/14 — перешёл в катарский клуб «Аль-Араби».

Карьера в национальных сборных 
Ашкану было 16 лет, когда он получил первое приглашение в сборную. Ранее он получал приглашения от Ирана, но, по его словам, никогда их всерьёз не рассматривал. В 2004 году перешёл в юношескую сборную (для игроков до 19 лет). В 15 международных матчах смог забить 7 мячей и в 2005 году ему поступило приглашение выступать за молодёжную сборную, где он получил желанный 10 номер.

В октябре 2007 года Дежага должен был играть в матче против сборной Израиля. Но Ашкан отказался от участия в этом матче, ссылаясь на «очень личные причины» и сказал: «ведь все знают, что я наполовину иранец». Шарлотта Кноблох, президент Центрального совета евреев в Германии, и Рональд Пофалла, генеральный секретарь Немецкого христианско-демократического союза, потребовали исключения Ашкана Дежаги из состава сборной Германии. В интервью журналу Stern Ашкан заявил, что его решение было вызвано лишь личными, а никак не политическими, антисемитскими или расистскими причинами. После этого его посетили президент немецкого футбольного союза Лео Цванцигер и спортивный директор Маттиас Заммер, которые согласились, что никаких других причин, кроме личных, в том решении не было, и оставили Ашкана в сборной.

Сыграв за Германию в 21 год, Ашкан по правилам ФИФА потерял возможность играть за сборную Ирана.

Его лучшим достижением в играх за Германию стало выступление на чемпионате Европы 2009 в Швеции, где молодёжная сборная немцев заняла первое место.

В июле 2009 ФИФА приняла поправки в свои правила, и Ашкан вновь получил возможность играть за Иран.

Включён в состав сборной на Кубок Азии 2019. 7 января в первом матче группового этапа против Йемена отличился голом на 23-й минуте игры. В итоге иранская сборная одержала победу 5:0. В матче 1/8 финала забил второй мяч своей сборной в ворота Омана на 41-й минуте игры с пенальти (2:0) и помог команде выйти в четвертьфинал.

Достижения 
 «Вольфсбург»
 Чемпионат Германии по футболу: 2008/09
 Германия (до 21)
 Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд: 2009

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Аль-Араби» Доха
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Трактор» Тебриз
Игроки ФК «Аль-Шахания»
Игроки ФК «Фулад»